Cherokee Springs — метеорит-хондрит масою 5700 грам.

Посилання 
 Дані про цей метеорит на сайті Російської Академії Наук 

Метеорити